Termenul „Lauda” se poate referi la:

Lauda-Königshofen, oraș din landul Baden-Württemberg, Germania.
Lauda omului, o poezie de Nichita Stănescu, 
Niki Lauda, fost pilot de Formula 1 , campion mondial austriac
Decretul de laudă, o etapă în procesul de recunoaștere a unui nou ordin religios
Laudă, o formă de exprimare a prețuirii